2 miejscowości w Polsce: 
 Szczodrochowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń 
 Szczodrochowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki